El nombre Capistrano puede hacer referencia a varios artículos en Wikipedia:

 Capistrano (Brasil), una localidad de Brasil.
 Capistrano (Italia), una localidad de Italia.
 Capistrano de Abreu, historiador de Brasil.
Capistrano alimentari, una empresa mexicana situada en Celaya, Guanajuato dedicada a carnes frías.